Hiisisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Hiisisaari (ö i Ule träsk),  (1 ha)
2. Hiisisaari (ö i Lappland), Rovaniemi,  (1 ha)
3. Hiisisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,54, long 27,52),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar